Debby Stam, propr. Debby Stam-Pilon (1984) – pallavolista olandese
 Hans Stam (1919-1996) – pallanuotista olandese
 Jakob Stam, detto Jaap (1972) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo difensore
 Jessica Stam (1986) – supermodella canadese
 Katie Stam (1986) – modella statunitense, Miss America 2009
 Mart Stam (1899-1986) – architetto, urbanista e designer olandese
 Nikolas Stam (1876-1949) – missionario e vescovo cattolico olandese
 Ron "Ronnie" Theodorus Stam (1984) – ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista